Ульянов Виктор Семёнович (род. 1964) - советский и российский , музыкальный педагог, вокалист (контратенор), поэт, писатель и публицист. Заслуженный артист Российской Федерации. Кандидат искусствоведения.

Биография 
Ульянов Виктор Семёнович родился 18 июля 1964 года в Ленинграде. 
В 1979 году закончил музыкальную школу-интернат №38 по классу тромбона солиста оркестра, концертмейстера группы тромбонов театра оперы и балета им.С.М.Кирова  И.М.Поляцкина. 
В 1982 году закончил Специальную музыкальную школу-десятилетку при Ленинградской консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова по классу тромбона преподавателя, солиста Заслуженного коллектива республики Ленинградской филармонии, з.а.России Б.П.Виноградова. 
В 1989 году окончил с отличием Ленинградскую консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова по классу тромбона профессора, солиста Заслуженного коллектива республики Ленинградской филармонии, з.а.России В. Ф. Венгловского. 
С 1987 по 2017 год - солист оркестра, концертмейстер группы медных духовых инструментов  Государственного камерного музыкального театра "Санктъ-Петербургъ опера". 
С 1988 года - преподаватель по классу тромбона Санкт-Петербургской Детской музыкальной школы имени А. П. Петрова. 
С 1992 года - преподаватель по классу тромбона Санкт-Петербургского музыкального училища им. М. П. Мусоргского. 
С 2017 года - заведующий отделом духовых и ударных инструментов Санкт-Петербургского музыкального училища им М. П. Мусоргского. 
С 2019 года - доцент кафедры медных духовых инструментов Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.  

С 2000 года - как певец-контратенор выступал с сольными программами в Санкт-Петербурге и в других городах. 

Женат. Имеет дочь. Жена - Гаврилова Елена Борисовна, пианистка, концертмейстер Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, дипломант всесоюзных, всероссийских и международных конкурсов.

Награды и достижения 
 Кандидат искусствоведения (1999).Защитил диссертацию в Санкт-Петербургской Консерватории им.Н.А.Римского-Корсакова по теме "Тембр тромбона в оркестре М. И. Глинки (полифункциональность и колористика)", (научные руководители: н.а.России, кандидат искусствоведения, профессор В. М. Буяновский и доктор искусствоведения, профессор З. М. Гусейнова).
 Заслуженный артист Российской Федерации (17 марта 2003 года) — за заслуги в области искусства
 Благодарность Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (7 июня 2017 года) — за выдающиеся личные заслуги в развитии культуры и искусства в Санкт-Петербурге, высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд, а также в связи с 30-летием со дня создания Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Камерный музыкальный театр "Санктъ-Петербургъ Опера»
 Имеет многочисленные грамоты и благодарственные письма, в том числе от Комитета по культуре и Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
 Награждён нагрудным знаком и премией Правительства Санкт-Петербурга «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» (2022).

Педагогическая деятельность 
За время преподавания воспитал немало ярких музыкантов, лауреатов городских, всероссийских и международных конкурсов. В числе последних- Александр Бодосов, удостоенный в 2016 году в рамках конкурса "Созвездие талантов" высшей молодёжной награды Правительства Санкт-Петербурга "Звезда академика Д.С. Лихачёва" и премии А.П. Петрова,а годом ранее ставший лауреатом премии Правительства Санкт-Петербурга "Юные дарования". С 2019 года Александр Бодосов - стажер ЗКР АСО Санкт-Петербургской филармонии, с 2020 года - артист ЗКР АСО Санкт-Петербургской филармонии. В 2022 году награждён премией Правительства Санкт-Петербурга «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» в номинации «За вклад в развитие художественного и музыкального образования в Санкт-Петербурге».

Творчество

Исполнительская деятельность

Тромбон 
С начала основания Государственного камерного музыкального театра "Санктъ-Петербургъ Опера" (1987) на протяжении 30 сезонов участвовал в качестве солиста оркестра и концертмейстера группы медных духовых инструментов во всех премьерах театра. Среди них: "Пегий пёс" и "Пятое путешествие Христофора Колумба" А.Смелкова, "Белая роза" У.Циммермана, "Viva la Mamma" Г.Доницетти, "Риголетто" Дж.Верди, "Борис Годунов" М.Мусоргского, "Пиковая дама" П.Чайковского, "Белые ночи" Ю.Буцко, "Туда и обратно" П.Хиндемита, "Опера о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" Г.Банщикова, "Игроки-42" Д.Шостаковича, "Обручение в монастыре" С.Прокофьева, "Не только любовь" Р.Щедрина, "Тоска" Дж.Пуччини, "Сельская честь" П.Масканьи, "Паяцы" Р.Леонкавалло, "Искатели жемчуга" Ж.Бизе, "Фауст" Ш.Гуно и другие.  
Народный артист РФ, художественный руководитель Государственного камерного музыкального театра "Санктъ-Петербургъ Опера" Александров Ю.И.:

Как приглашенный артист оркестра участвовал в концертах многих коллективов Санкт-Петербурга.

Вокал 
На разных площадках Санкт-Петербурга исполнены программы:
 Г.Ф. Гендель. Арии из опер и ораторий (лондонский период)
 Западноевропейская вокальная музыка XVI-XVIII вв.
 Ave Maria. Четыре века (Ave Maria в творчестве композиторов XVII-XX вв.)
 Духовное наследие. Вокальное творчество И.С. Баха (арии из месс, Страстей, кантат, Магнификата)
 Музыкальное приношение (вечер произведений И.С. Баха для контратенора, гобоя и фортепиано)
 проект "Мировые оперные травести", в который вошли:
 Австрийские и немецкие оперные травести середины XVIII-середины XIX в.
 Французские оперные травести конца XVIII-начала XX в.
 Итальянские оперные травести XIX в.
 Русские оперные травести XIX в.
 Пажеский корпус (арии пажей из опер западноевропейского репертуара - австрийской, французской и итальянской школ XVIII-XIX вв.)
 Пасторальная симфония (песни пастухов из западноевропейских и русских опер и драматических спектаклей XIX в.)
 Неизвестный Доницетти (арии из редко исполняемых опер итальянского маэстро)
Участник проектов с оркестром:
 "Stabat Mater" Дж. Перголези
 "Carmina Burana" К. Орфа (Швейцария, 2002)
 Месса соль минор И.С. Баха
 опера "Дидона и Эней" Г. Пёрселла

Поэзия 
 Сборник стихов "Мне 43 года..". - Спб, 2007
 Сборник стихов "Volti subito". - Спб:Композитор, 2013. - ISBN 978-5-7379-0674-0.

Проза 
 Сборник рассказов "Колокольчики". - Спб:Композитор, 2018. - ISBN 978-5-7379-0936-9.
 Сборник "Охота на снегиря". Стихи и проза. - Спб:Композитор, 2021. - ISBN 978-5-7379-1002-0.

Издательская деятельность 
 Альбом "Сергей Викулов". - СПб:Композитор, 2012. - ISBN 978-5-7379-0508-8.
Цикл "Мировые оперные травести" (нотные сборники в 6-ти тетрадях), удостоенный Grand Prix на V Международном конкурсе теоретических работ «Волшебный мир искусства» (Москва, ноябрь 2019):
 Нотный сборник "Мировые оперные травести. Пажеский корпус (Австрия, Франция, Италия, Россия. XVIII–XIX вв.) Для голоса и ф-но (+CD)". - СПб.:Композитор, 2015. - ISMN 979-0-3522-0844-5.
 Нотный сборник "Мировые оперные травести. Пасторальная симфония (Германия, Франция, Италия, Россия. XIX в.) Для голоса и ф-но (+CD)". - Спб.:Композитор, 2016. - ISMN 979-0-3522-0974-9.
 Нотный сборник "Мировые оперные травести. Франция (конец XVIII в. — нач. ХХ в.). Для голоса и ф-но (+CD)". - Спб.:Композитор, 2017. - ISMN 979-0-3522-1097-4.
 Нотный сборник "Мировые оперные травести. Россия (XIX в.). Для голоса и ф-но (+CD)". - Спб.:Композитор, 2018. - ISMN 979-0-3522-1237-4.
 Нотный сборник "Мировые оперные травести. Италия (XIX в.). Для голоса и ф-но (+CD)". - Спб.:Композитор, 2019. - ISMN 979-0-3522-1383-8.
 Нотный сборник "Мировые оперные травести. Австро-Германия (сер. XVIII в. - сер. XIX в.). Для голоса и ф-но (+CD)". - Спб.:Композитор, 2021. - ISMN 979-0-3522-1655-6.

Библиография 
 
 Нечаева Г. Любите ли вы тромбонистов? // Журнал «Невский, 70». - 2000. - № 3. -  С. 26. - рег. св-во № II-2318 от 31.01.1997
 Комок О. Виктор Ульянов в гроте театра "Санктъ-Петербургъ опера". // Журнал «Календарь». - 2004. -  № 4. - С. 78 - рег. св-во ПИ № 2-6179 от 10.10.2002.
 Пантелеева О. По направлению к Генделю. // Газета «Пестрый лист» (С-Петербургская Консерватория). - 2004. - №4.
 Зяблова Г. Ave Maria. // Журнал «Вестник Золотой книги Санкт-Петербурга». - 2004. - № 5. - С.94 - ISSN 1728-7979.
 Пудовкина Е. У музыки в долгу. // Газета «Профессия». - 2006. - №34(679). - С. 8. - рег. св-во ПИ № 2-6177 от 10.10.2002.
 Оркестры будят тишину. - СПб. - 2018. - С.80-81 - ISBN 978-5-93449-085-1

Литература 
 Ульянов В. Ветеран отечественного тромбонового исполнительства.  (об И. М. Поляцкине) // Российский брасс-вестник. №7-8. М., 1995-96. - С. 4-6. - ISSN 0869-6373.
 Ульянов В. Тромбон в оркестре Глинки. // Российский брасс-вестник. №7-8. М., 1995-96. - С. 57-58. - ISSN 0869-6373.
 Ульянов В. Тромбон в операх М. И. Глинки. // Классика и XX век. СПб., 1999. - С. 75. - ISBN 5-7196-0406-5.
 Ульянов В. Об одном методе анализа отдельного оркестрового тембра в выразительно-смысловом аспекте. // Методологические проблемы современного музыкального образования. СПб., 2006. -  С. 84. - ISBN 5-7422-1226-7.
 Ульянов В. Опыт сонорно-фонического анализа симфонической партитуры. // Методологические проблемы современного художественного образования.СПб., 2007. -  С. 28. - ISBN 5-7422-1561-4.
 Ульянов В. Сергей Викулов. // Звёзды Мариинского театра. СПб., 2013. -  Т. II. С. 263-264. - ISBN 978-5-7379-0681-8.
 Ульянов В. Сергей Викулов. // Интернет-журнал "Ballet Art". - 2014. - № 1(48). - рег. св-во ПИ № 2-5075 от 11.03.2001.
 Ульянов В. Hommage à Сергей Викулов. // Газета «Мариинский театр». 2018. № 1-2. - С. 6.
 Ульянов В. Мир творческих идей Евгения Блюмкина. // Евгений Блюмкин. СПб., 2020. - С. 14-15. - ISBN 978-5-6045743-0-0.

Примечания

Ссылки 
Виктор Ульянов (контратенор)

Академические музыканты России
Тромбонисты России
Музыкальные педагоги России
Контратеноры
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории